Huanaca andina är en flockblommig växtart som först beskrevs av Rodolfo Amando Philippi, och fick sitt nu gällande namn av Rodolfo Amando Philippi. Huanaca andina ingår i släktet Huanaca och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
andina